Het ATP-toernooi van Kuala Lumpur 2009 (met de officiële naam Proton Malaysian Open 2009) werd gespeeld van 28 september tot en met 4 oktober 2009. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen van het Bukit Jalil Sports Complex in de hoofdstad van Maleisië, Kuala Lumpur.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Speelschema

Enkelspel

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Kuala Lumpur
ATP-toernooi van Kuala Lumpur